Бандурко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бандурко Віталій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бандурко Олександр Іванович — український футбольний функціонер.

Див. також 
 Бандурка

Українські прізвища